Skrótowiec MDI może oznaczać: 
 Multi Document Interface – interfejs wielodokumentowy 
 Medium-dependent interface – interfejs zależny od medium transmisyjnego
 Moteur Developpement International – przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Ground-Based Midcourse Defense – system zwalczania pocisków balistycznych
 multidimensionally impaired disorder – wielowymiarowe zaburzenie rozwoju
 metylodifenylodiizocyjanian – organiczny związek chemiczny stosowany przy produkcji poliuretanów
 Metered Dose Inhaler – inhalator ciśnieniowy z dozownikiem, urządzenie opracowane do podawania leków drogą wziewną

Przypisy